Сотерн () — французьке солодке вино з муніципалітету Сотерн, що в регіоні Грав у Бордо. Сотерн виготовляють із винограду Семілійон, Совіньйон Блан та Мускадель, ураженого Botrytis cinerea, також відомим як благородна гниль. Це призводить до часткового висушування винограду, що призводить до отримання концентрованих і виразно ароматизованих вин. Завдяки своєму клімату, Сотерн є одним з небагатьох виноробних регіонів, де зараження благородною гниллю є частим явищем. Незважаючи на це, виробництво — це пропозиція, яку потрібно прийняти або пропустити, оскільки врожаї дуже різні. Вина із Сотерн, особливо маєток Premier Cru Supérieur Château d'Yquem, можуть бути дуже дорогими, значною мірою через дуже високу вартість виробництва. Барсак знаходиться в межах Сотерна і має право використовувати будь-яке ім'я. Дещо подібні, але менш дорогі та, як правило, менш видатні вина виробляються в сусідніх регіонах Монбазіллак, Серон, Лупіак та Каділлак. У Сполучених Штатах існує напівзагальна марка для солодких білих десертних вин, відома як sauterne без «s» в кінці та без великої літери.

Історія 

Як і на більшості територій Франції, виноградарство, як вважають, було занесене в Аквітанію римлянами. Однак найдавніші свідчення виробництва солодкого вина датуються лише 17 століттям. Хоча англійці були основним експортним ринком регіону з часів Середньовіччя, їхні смаки передусім спрямовувались на більш сухі вина, починаючи з клари в середньовічні часи і зрештою переходячи до червоного бордового. Саме голландські торговці 17 століття вперше зацікавилися білим вином. Роками вони активно займалися торгівлею німецькими винами, але виробництво в Німеччині стало слабшати в 17 столітті, коли популярність пива зростала. Голландці побачили можливість для нового джерела виробництва в Бордо і почали інвестувати в посадку білих сортів винограду. Вони запровадили в регіон німецькі технології виготовлення білого вина, такі як зупинка бродіння із застосуванням сірки з метою підтримання залишкового рівня цукру. Один із цих прийомів передбачав взяття свічки (відомої як «сірна свічка») з ґнотом, зануреним у сірку та спаленим у бочці, в якій вино буде бродити. Це призведе до присутності сірки у бочці, з якої вино повільно взаємодіє під час бродіння. Будучи антимікробним агентом, сірка оглушує дріжджі, що стимулюють бродіння, врешті-решт зупиняючи їх з високим рівнем цукру, що все ще знаходиться у вині. Голландці почали визначати райони, де можна виробляти виноград, придатний для виробництва білого вина, і незабаром приїхали до району Сотерн. Вино, вироблене з цієї місцевості, було відоме як vins liquoreux, але незрозуміло, чи голландці активно використовували благородний гнилий виноград у цей момент.

Винний експерт Х'ю Джонсон припустив, що неприваблива думка про вживання вина з винограду, зараженого грибками, могла змусити виробників Сотерна тримати вживання ботритіса в таємниці. З 17 століття є відомості про те, що до жовтня виноград Семійон, як відомо, заражався гниллю, і працівникам виноградників доводилося відокремлювати гнилі та чисті ягоди, але вони є неповними щодо того, чи використовували гнилий виноград у виноробстві. До 18 століття практика використання винограду, що благородно перегнив, в угорському регіоні Токай та Німеччині була добре відома. Здається, що в цей момент «негласна таємниця» була загальновизнаною, і репутація Сотерна піднялася до рівня німецьких та угорських десертних вин. До кінця 18 століття репутація регіону Сотерна була міжнародно відомою: Томас Джефферсон був завзятим знавцем . Джефферсон зафіксував, що після дегустації зразка Шато д'Іквем, коли був президентом, Джордж Вашингтон одразу ж замовив 30 десятків пляшок Jefferson recorded that after tasting a sample of Château d'Yquem while President, George Washington immediately placed an order for 30 dozen bottles..

Клімат і географія 

Як і більшість виноробних регіонів Бордо, регіон Сотерн має морський клімат, який приносить виноградарським небезпекам осінні морози, град та дощі, які можуть зіпсувати цілі урожаї. Регіон Сотерн знаходиться за 40 км (25 миль) на південний схід від міста Бордо вздовж річки Гаронни та її притоки Цирона. Джерело Цирона  має прохолодніші води, ніж Гарона. Восени, коли клімат теплий і сухий, різні температури двох річок зустрічаються, утворюючи туман, що опускається на виноградники з вечора до пізнього ранку. Цей стан сприяє розвитку грибка Botrytis cinerea. До середини дня тепле сонце допоможе розсіяти туман і висушити виноград, щоб уникнути його менш сприятливих гнилей.

Винні регіони 

Винний регіон Сотерн включає п'ять комун — Барсак, Сотерн, Бомм, Фарг і Преньяк. Незважаючи на те, що всім п'яти комунам дозволено використовувати назву Sauternes, регіону Барсак також дозволено маркувати свої вина відповідно до найменування Barsac. Регіон Барсак розташований на західному березі річки Цирон, де притока стикається з Гаронною. Район розташований на алювіальній рівнині з піщаними та вапняними ґрунтами. Загалом вино Barsac відрізняється від інших Сотернів тим, що воно більш сухе з легшим тілом; в даний час більше виробників «Барсак» вирішили рекламувати вина під своїм ім'ям. У роки, коли благородна гниль не розвивається, виробники Сотерн часто виробляють сухі білі вина під загальним Bordeaux AOC. Щоб претендувати на марку Sauternes, вина повинні мати рівень алкоголю не менше 13 % та скласти дегустаційний іспит, де вина повинні мати помітний солодкий смак. Не існує норм щодо точної кількості залишкового цукру, яке має бути у вина.

Винний стиль та сервування 

Сотерн характеризується балансом солодкості з родзинкою кислотності. Деякі загальні смакові ноти включають абрикоси, мед, персики, але з горіховою ноткою, що є типовою характеристикою самого благородного семільона (пор. Австралійський благородний (пізній урожай) семійон). Фініш може резонувати на небі протягом декількох хвилин. Sauternes є одними з найдовших вин, з преміальними прикладами виняткових урожаїв, які належним чином зберігаються і мають потенціал старіння навіть понад 100 років. Сотерн, як правило, починається з золотистого, жовтого кольору, який по мірі старіння стає все темніше. Деякі винні експерти вважають, що лише коли вино набуває кольору старої мідної монети, воно починає розвивати свої більш складні та зрілі смаки.

Кілька Sauternes продаються в напівфлаконах по 375 мл, хоча випускаються і більші пляшки. Вина зазвичай подають охолодженими при температурі 10 ° C (50 ° F), хоча вина старше 15 років часто подають на кілька градусів тепліше. Сотерн можна поєднувати з різними продуктами. Фуа-гра — це класичний приклад.

Примітки

Посилання 

Десертні вина